M26 — некерований реактивний снаряд з касетною бойовою частиною. Стандартний снаряд для РСЗВ M270 та M142 HIMARS. Головна частина споряджена 644 кумулятивно-осколковими касетними бойовими елементами M77.

Існує керований варіант снаряду M30.

Модифікації

Див. також 
 GLSDB (зброя)
 Удосконалений звичайний боєприпас подвійного призначення

Посилання 
 M26 Multiple Launch Rocket System (MLRS)

Касетні засоби ураження
Ракетна зброя США